Kleine beer (vlinder)
 Kleine Beer (sterrenbeeld)
 Kleine Beer (natuurgebied)
 Kleine Beer (kinderboek)
 Kleine Beer (kinderboekenserie)